Di seguito una lista di asteroidi dal numero 320001 al 321000 con data di scoperta e scopritore.

320001-320100 

|-
|320001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320012 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|320013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320017 - ||  ||  || CSS
|-
|320018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320025 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320037 - ||  ||  || Mount Graham
|-
|320038 - ||  ||  || Mount Graham
|-
|320039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320045 - ||  ||  || CSS
|-
|320046 - ||  ||  || CSS
|-
|320047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320048 - ||  ||  || NEAT
|-
|320049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320051 - ||  ||  || CSS
|-
|320052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320055 - ||  ||  || NEAT
|-
|320056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320059 - ||  ||  || NEAT
|-
|320060 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|320061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320062 - ||  ||  || NEAT
|-
|320063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320064 - ||  ||  || NEAT
|-
|320065 Erbaghjolu||  ||  || Ory, M.
|-
|320066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320086 - ||  ||  || NEAT
|-
|320087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320088 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|320089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

320101-320200 

|-
|320101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320103 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320133 - ||  ||  || NEAT
|-
|320134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320141 - ||  ||  || CSS
|-
|320142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320145 - ||  ||  || CSS
|-
|320146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320147 - ||  ||  || CSS
|-
|320148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320153 Eglitis ||  ||  || Moletai
|-
|320154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320164 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320167 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|320168 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320178 - ||  ||  || CSS
|-
|320179 - ||  ||  || CSS
|-
|320180 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320190 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|320191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320198 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|320199 - ||  ||  || CSS
|-
|320200 - ||  ||  || LINEAR
|}

320201-320300 

|-
|320201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320202 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320205 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320207 - ||  ||  || CSS
|-
|320208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320210 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|320211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320216 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|320217 - ||  ||  || CSS
|-
|320218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320221 - ||  ||  || CSS
|-
|320222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320227 - ||  ||  || CSS
|-
|320228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320235 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|320236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320241 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|320242 - ||  ||  || CSS
|-
|320243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320245 - ||  ||  || Hoenig, S. F., Teamo, N.
|-
|320246 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|320247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320253 - ||  ||  || OAM
|-
|320254 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|320255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320257 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320258 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|320259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320260 Bertout ||  ||  || Kiss, L., Sarneczky, K.
|-
|320261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320262 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|320263 - ||  ||  || CSS
|-
|320264 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|320265 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|320266 - ||  ||  || CSS
|-
|320267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320268 - ||  ||  || CSS
|-
|320269 - ||  ||  || CSS
|-
|320270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320278 - ||  ||  || CSS
|-
|320279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320281 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|320282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320284 - ||  ||  || CSS
|-
|320285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320288 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320293 - ||  ||  || CSS
|-
|320294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320296 - ||  ||  || CSS
|-
|320297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

320301-320400 

|-
|320301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320306 - ||  ||  || LUSS
|-
|320307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320308 - ||  ||  || CSS
|-
|320309 - ||  ||  || CSS
|-
|320310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320311 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|320312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320314 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|320315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320318 - ||  ||  || CSS
|-
|320319 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|320320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320323 - ||  ||  || CSS
|-
|320324 - ||  ||  || CSS
|-
|320325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320330 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|320331 - ||  ||  || CSS
|-
|320332 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|320333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320345 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|320346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320347 - ||  ||  || Ye, Q.-z.
|-
|320348 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|320349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320366 - ||  ||  || CSS
|-
|320367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320368 - ||  ||  || CSS
|-
|320369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320370 - ||  ||  || CSS
|-
|320371 - ||  ||  || CSS
|-
|320372 - ||  ||  || CSS
|-
|320373 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|320374 - ||  ||  || LUSS
|-
|320375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320377 - ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|320378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320380 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|320381 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320383 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320386 - ||  ||  || CSS
|-
|320387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

320401-320500 

|-
|320401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320404 - ||  ||  || CSS
|-
|320405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320406 - ||  ||  || CSS
|-
|320407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320410 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|320411 - ||  ||  || Skillman, D.
|-
|320412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320414 - ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|320415 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|320416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320429 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|320430 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|320431 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|320432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320443 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|320444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320451 - ||  ||  || CSS
|-
|320452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320461 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|320462 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|320463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320483 - ||  ||  || CSS
|-
|320484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320486 - ||  ||  || CSS
|-
|320487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320489 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|320490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320491 - ||  ||  || CSS
|-
|320492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

320501-320600 

|-
|320501 - ||  ||  || CSS
|-
|320502 - ||  ||  || CSS
|-
|320503 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|320504 - ||  ||  || OAM
|-
|320505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320508 - ||  ||  || CSS
|-
|320509 - ||  ||  || CSS
|-
|320510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320515 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320516 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|320517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320524 - ||  ||  || CSS
|-
|320525 - ||  ||  || CSS
|-
|320526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320529 - ||  ||  || CSS
|-
|320530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320540 - ||  ||  || OAM
|-
|320541 - ||  ||  || LUSS
|-
|320542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320548 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|320549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320555 - ||  ||  || CSS
|-
|320556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320581 - ||  ||  || CSS
|-
|320582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320586 - ||  ||  || OAM
|-
|320587 - ||  ||  || OAM
|-
|320588 - ||  ||  || CSS
|-
|320589 - ||  ||  || CSS
|-
|320590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320591 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|320592 - ||  ||  || CSS
|-
|320593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320595 - ||  ||  || CSS
|-
|320596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320598 - ||  ||  || CSS
|-
|320599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320600 - ||  ||  || CSS
|}

320601-320700 

|-
|320601 - ||  ||  || CSS
|-
|320602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320604 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|320605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320613 - ||  ||  || CSS
|-
|320614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320627 - ||  ||  || LONEOS
|-
|320628 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|320629 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|320630 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|320631 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320632 - ||  ||  || CSS
|-
|320633 - ||  ||  || CSS
|-
|320634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320645 - ||  ||  || Apitzsch, R.
|-
|320646 - ||  ||  || Dillon, W. G.
|-
|320647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320653 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|320654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320658 - ||  ||  || CSS
|-
|320659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320663 - ||  ||  || NEAT
|-
|320664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320666 - ||  ||  || CSS
|-
|320667 - ||  ||  || CSS
|-
|320668 - ||  ||  || CSS
|-
|320669 - ||  ||  || CSS
|-
|320670 - ||  ||  || CSS
|-
|320671 - ||  ||  || CSS
|-
|320672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320680 - ||  ||  || CSS
|-
|320681 - ||  ||  || CSS
|-
|320682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320683 - ||  ||  || CSS
|-
|320684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320691 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320692 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|320693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

320701-320800 

|-
|320701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320708 - ||  ||  || CSS
|-
|320709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320723 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|320724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320751 - ||  ||  || CSS
|-
|320752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320764 - ||  ||  || CSS
|-
|320765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320766 - ||  ||  || CSS
|-
|320767 - ||  ||  || CSS
|-
|320768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320790 Anestin ||  ||  || EURONEAR
|-
|320791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320795 - ||  ||  || La Silla
|-
|320796 - ||  ||  || CSS
|-
|320797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320798 - ||  ||  || CSS
|-
|320799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320800 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

320801-320900 

|-
|320801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320810 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|320811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320835 - ||  ||  || CSS
|-
|320836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320850 - ||  ||  || CSS
|-
|320851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320863 - ||  ||  || CSS
|-
|320864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320867 - ||  ||  || CSS
|-
|320868 - ||  ||  || OAM
|-
|320869 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|320870 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|320871 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|320872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320879 - ||  ||  || Dillon, W. G.
|-
|320880 Cabu ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|320881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320894 - ||  ||  || CSS
|-
|320895 - ||  ||  || CSS
|-
|320896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

320901-321000 

|-
|320901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320923 - ||  ||  || CSS
|-
|320924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|320926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320929 - ||  ||  || CSS
|-
|320930 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|320931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320934 - ||  ||  || CSS
|-
|320935 - ||  ||  || CSS
|-
|320936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320940 - ||  ||  || CSS
|-
|320941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320942 Jeanette-Jesse ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|320943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320948 - ||  ||  || OAM
|-
|320949 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|320950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320953 - ||  ||  || CSS
|-
|320954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320977 - ||  ||  || Moletai
|-
|320978 - ||  ||  || CSS
|-
|320979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320983 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|320984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320986 - ||  ||  || Jarnac
|-
|320987 - ||  ||  || CSS
|-
|320988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|320990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320997 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|320998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|320999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|321000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0320001